29-я бригада:
 29-я танковая бригада.
 29-я отдельная бригада подводных лодок.